Музыка для струнных, ударных и челесты () Sz. 106, BB 114 — сочинение Белы Бартока для камерного оркестра, одно из самых репертуарных его произведений. «Музыка» написана в 1936 году, впервые исполнена в Базеле в 1937 году Базельским камерным оркестром под управлением Пауля Захера. Продолжительность звучания (явно предписана композитором): 25'40.

Состав и строение 
Основную функциональную нагрузку берёт на себя струнный оркестр. В партитуре выписаны две партии ударных: один ударник играет только на литаврах, в арсенале другого — большой и малый барабаны, тамтам, тарелки, ксилофон. В партитуре также присутствуют челеста, арфа и фортепиано. При том, что последнее не вынесено в заглавие, удельный вес его в концепции целого не менее велик, чем (вынесенной в заглавие) челесты. К пианисту по ходу присоединяется исполнитель партии челесты, поскольку некоторые разделы фортепианной партии выписаны композитором для четырёхручного исполнения. Барток также предписывал особую рассадку: струнники делятся на две группы и садятся по обе стороны от центрального сценического подиума, на котором располагаются остальные инструменты (эта рассадка, как правило, не соблюдается).

Произведение состоит из четырёх частей с темповыми обозначениями, напоминающими камерную симфонию эпохи романтизма:
 Andante tranquillo
 Allegro
 Adagio
 Allegro molto

Особенности стиля и техники композиции 
Через всё произведение проходит тема фугато (I части), которую Барток искусно варьирует, меняя её ритм (II часть), мелодию и гармонизацию (IV часть).

Барток придавал большое значение установленным им темпам. Он явно указал в партитуре, что общая продолжительность звучания должна составлять 25'40, с детализацией по частям: 6'30 (I), 6'55 (II), 6'35 (III), 5'40 (IV). На практике интерпретации «Музыки» нередко занимают около 30 минут, например, в записях С. Одзавы, Ю. Орманди, Л. Бернстайна, П. Булеза.

Аудиозаписи 
«Музыка» принадлежит к числу наиболее часто исполняемых сочинений Бартока. Первую запись осуществил в 1949 году Камерный оркестр Лос-Анджелеса под управлением Гарольда Бёрнса. Среди других записей:

 Оркестр «Филармония» / Г. фон Караян (1949)
 Симфонический оркестр RIAS / Ф. Фричай (1954)
 Оркестр BBC Proms / А. Боулт (ок. 1955)
 Чикагский симфонический оркестр / Ф. Райнер (1958)
 Оркестр Стоковского / Л. Стоковский (1959)
 Лондонский симфонический оркестр / А. Дорати (1960)
 Нью-Йоркский филармонический оркестр / Л. Бернстайн (1961)
 Филадельфийский оркестр / Ю. Орманди (1963)
 Лондонский симфонический оркестр / Г. Шолти (1963)
 Ленинградский филармонический оркестр / Е. А. Мравинский (1965; концертная запись)
 Симфонический оркестр Би-Би-Си / П. Булез (1967)
 Берлинский филармонический оркестр / Г. фон Караян (1969)
 Academy of St Martin in the Fields / Н. Марринер (1970)
 Оркестр Московской филармонии / К. П. Кондрашин (ок. 1974)
 Бостонский симфонический оркестр / С. Одзава (ок. 1981)
 Монреальский симфонический оркестр / Ш. Дютуа (1987)
 Филармонический оркестр Осло / М. Янсонс (1990)
 Венгерский госоркестр / Адам Фишер (1992)
 Чикагский симфонический оркестр / П. Булез (1994)
 Лос-Анджелесский филармонический оркестр / Э.-П. Салонен (1996)
 Симфонический оркестр Торонто / Ю.-П. Сарасте (1997)
 Симфонический оркестр Венгерского радио и ТВ / Д. Лехель

Примечания

Литература 
 Zillig W. Variationen über neue Musik. München: List Verlag, 1964.
 Zieliński T. Bartók. Mainz: Schott, 1973. ISBN 978-3-254-08417-0. S. 302—313.
 Hunkemöller J. Bartók analysiert seine «Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta» // Archiv für Musikwissenschaft 40 (1983), S. 147—163.

Ссылки 
 Партитура 1-го издания (Вена, 1937)

Произведения Белы Бартока
Произведения для камерного оркестра
Произведения для струнного оркестра